

Демографические тенденции 
В Южной Корее в 2020 году была зафиксирована самая низкая рождаемость в мире — суммарный коэффициент рождаемости составил 0,84. В начале 1960-х этот показатель был равен 6, однако в течение следующих 20 лет рождаемость в стране снизилась ниже уровня воспроизводства населения, а к середине 2000-х годов суммарный коэффициент рождаемости опустился ниже 1,3 (четверо детей на три семьи в среднем). Из-за быстрого старения населения число жителей страны начнет сокращаться уже в ближайшие годы, по итогам 2020 года в Южной Корее впервые в истории зафиксирована естественная убыль. При этом ожидается сокращение числа занятых, замедление экономического роста, обострение кризиса пенсионной системы. Из-за того, что корейцы, как другие народы Восточной Азии (японцы, китайцы и т.д.) предпочитают селиться в плотно заселённых, крупных экономических центрах и агломерациях, где больше социально-экономических возможностей и лучше развита инфраструктура, возникают проблемы диспропорций в населённости страны. Пример план переноса столицы Республики Кореи, отчасти вызванный чрезмерной концентрацией населения в Сеульском национальном столичном регионе, где по состоянию на 2018 год, проживало 25 674 800 человек или около 50% населения Республики Корея. Что ведёт к чрезмерной перенаселённости и высокой плотности населения крупных городов, и городских агломераций, и в свою очередь депопуляции в сельской, и малонаселённой местности. 

Основные причины резкого снижения рождаемости — быстрая урбанизация, рост стандартов качества жизни, а также особенности корейской культуры. Повышение жизненного уровня привело к тому, что для достижения желаемого уровня материального благополучия корейцы стали позже создавать семьи и стремились иметь меньше детей. Со снижением рождаемости ниже уровня простого воспроизводства населения стал важным пол ребенка, поскольку в корейском обществе считается необходимым наличие в семье хотя бы одного сына, который должен продолжить род и заботиться о родителях в старости. В результате в 1980-90-е годы в стране массово совершались аборты, если скрининг показывал, что пол ребенка — женский. На 100 мальчиков, которые родились в 1990 году, пришлось только 89 девочек. В дальнейшем это привело к уменьшению числа женщин детородного возраста и еще большему падению рождаемости. Отмечается кризис традиционных ценностей: более половины корейцев являются атеистами, 40% браков заканчивается разводом, в стране высок уровень самоубийств.

Закрытие школ 
Из-за, того что в Южной Корее самый низкий уровень рождаемости в мире (в 2020 году была зафиксирована самая низкая рождаемость в мире — суммарный коэффициент рождаемости составил 0,84), в Южной Корее происходит закрытие сотен школ, особенно в сельской местности. По оценкам, из-за нехватки учеников, в период с 1982 года по 2016 год в Южной Корее было закрыто 3725 школ. Ежегодно по стране закрывается в среднем 113 школ. 62,7 % закрытой школьной собственности было продано застройщикам для сноса. Тем не менее в результате остаётся около 1350 заброшенных школ по всей стране. Некоторые провинции Южной Кореи вдохнули новую жизнь в здания пустых школ, превратив их в галереи и общественные центры. Смерть региональных школ Южной Кореи была медленной, но стабильной. Быстро сокращающееся население школьного возраста страны означает, что учеников просто не хватает, чтобы заполнить школы. Проблема заброшенных школ особенно сильно ударила по сельской местности. Семьи, которые решили остаться в своих сельских домах, сейчас изо всех сил пытаются найти школы для своих детей. Не все провинции оставляют свои заброшенные школьные здания в ветхом состоянии. Как пример, Старая начальная школа Мёнволь, в Чеджу, закрытая в 1993 году, была преобразована в кафе и галерею под названием LightMoon, открывшуюся в 2018 году. Другие провинции, такие как Южный Кёнсан, разрешили арендаторам превращать заброшенные школьные здания в музеи. Несколько пустующих школ было сдано в аренду, и арендаторы перепрофилировали помещения под художественные галереи, культурные центры и приюты для кошек. Как пример, Центр искусств и художественная галерея Киль Хёна в провинции Намхэ, открытая в 2010 году. Галерея построена на территории старой начальной школы Соннам, которая закрылась в 1999 году. В провинции Кёнсан-Намдо 584 пустующих школы. Южная Корея, как все страны Восточной Азии (кроме Монголии) и Европы, страдает от снижения доли детей в населении, роста доли населения старше трудоспособного возраста и депопуляции населения в сельской местности.

Численность населения 

Население страны в 2012 году перешагнуло 50-миллионный рубеж и продолжает увеличиваться, но темпы роста населения с каждым годом падают. Это связано с тем, что на одну семью приходится в среднем 1,25 ребёнка, что значительно ниже простого замещения населения (2,1 ребёнка).

Демографическая статистика 

Демографические показатели

Возрастная структура:
0—14 лет:
11,53 % (мужчины 3 072 352/женщины 2 916 984)
 15—64 лет:
70,1 % (мужчины 18 788 714/женщины 17 639 714)
65 лет и старше:
18,38 % (мужчины 4 196 789/женщины 5 352 395) (2023, оценка)
Средний возраст: 
Населения в целом:
43,2 года 
мужчин:
41,6 года 
женщин:
45 лет (2020, оценка)
Рост населения:
0,23 % (2023, оценка)
Рождаемость:
6,95 новорожденных/1 000 человек (2023, оценка)
Смертность:
7,28 смертей/1 000 человек (2023, оценка)
Миграция:
2,61 мигрантов/1 000 человек (2023, оценка)
Соотношение полов:
при рождении:
1,05 мужчин/женщин
0—14 лет:
1,05 мужчин/женщин
15-64 лет:
1,07 мужчин/женщин
65 лет и старше:
0,78 мужчин/женщин
население в целом:
1,01 мужчин/женщин (2023, оценка)
Средний возраст матери при первых родах:
32,2 год (2019, оценка)
Коэффициент материнской смертности:
11 смертей /100 000 новорождённых (2017, оценка)
Коэффициент младенческой смертности:
2,83 смертей/1 000 новорождённых (2023, оценка)
Ожидаемая продолжительность жизни:
Средняя:
83,17 лет
мужчины:
80,09 лет
женщины:
86,42 года (2023, оценка)
Суммарный коэффициент рождаемости:
0,84 рождений/женщину (2020, оценка)

Половозрастные диаграммы по годам

Миграция 
Сравнение данных переписей 1944 и 1949 годов показывает, что в межпереписной период население Южной Кореи выросло на 2,6 млн. человек, репатриировавшихся из других стран и прибывших из северной части страны. Количество репатриантов прибывших из зарубежья в Южную Корею составило 1,8 млн., численность перешедших с Севера по переписи 1949 года составила 740 тысяч человек. Репатрианты, прибывшие из Японии, составляли 75 % от общего количества репатриантов.

За годы Корейской войны из южной части перешли на Север около 280-300 тысяч человек, с Севера на Юг — от 650 тыс. до 2 млн. человек.

Этнические группы 
Корейцы составляют абсолютное большинство населения страны (исключая небольшое (100 тысяч) китайское меньшинство — особенно тех, кто приехал в страну не из Китая, Гонконга и Макао, а из Японии, Малайзии, Индии и Филиппин). Много рабочих из Китая, Филиппин и Малайзии. В крупных городах, особенно в Сеуле, работают иностранцы, вовлечённые в сферу бизнеса и образования. Присутствует американский военный контингент численностью 28 000 человек.

Религиозный состав 

По оценкам 2015 года 56,9 % людей не относили себя ни к одной религии; 19,7 % — протестанты; 15,5% — буддисты; 7,9 % — католики. Также часть населения придерживается по крайней мере некоторых конфуцианских традиций и практик. К другим относительно распространённым религиозным течениям относятся: вон буддизм (0,3 %), конфуцианство (0,2 %), чхондогё (0,1 %).

Языки 
Корейский и английский языки являются обязательным для изучения в средних и старших классах школ.

Старшеклассники могут также выбрать для изучения один из следующих языков: китайский, японский, французский, немецкий, русский, испанский, арабский.

Грамотность 
Определение: люди старше 15 лет, умеющие читать и писать
 Всего: 98% %
 мужчины: 99,2 %
 женщины: 96,6 % (2019, оценка)

См. также 
 
 Самоубийства в Южной Корее
 Население КНДР
Поколение сампхо

Примечания 

Население Республики Корея